Portis ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Portis (1853–1931), italienischer Paläontologe
 Bobby Portis (* 1995), US-amerikanischer Basketballspieler
 Charles Portis (1933–2020), US-amerikanischer Schriftsteller
 Clinton Portis (* 1981), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Weitere Bedeutungen:
 Portis (Kansas), Stadt in Kansas, Vereinigte Staaten